Hwangju kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Hwangju-ŭp, ort, Norra Hwanghae, 
 Hwangju-gun, kommun, Norra Hwanghae, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar